Blasius kan som auktorsförkortning betyda:

 Johann Heinrich Blasius
 Wilhelm August Heinrich Blasius

Robotskapade auktorsförkortningar